

Cinema 
 The Covenant – film del 2006 diretto da Renny Harlin
 The Covenant – film del 2023 diretto da Guy Ritchie